Эта статья содержит список терминов, связанных с исламом и специфичных слов, применяемых в исламской литературе и в повседневной жизни мусульман. Для удобства каждый термин имеет ссылку на соответствующую статью в Википедии.

Большая часть терминов не имеет русскоязычных аналогов и публикуются на основе арабского, тюркского или персидского варианта в том виде и с тем смыслом, в котором они употребляются чаще всего среди русскоязычных мусульман.



А 
 праведники, приближенные к Аллаху, усердствующие в молитвах, поминании Аллаха и других видах поклонения. У суфиев — «святые», которые могут обладать сверхъестественными способностями (караматами).
 часть тела, которую мусульмане обязаны прикрывать перед другими людьми. Для женщин авратом считается всё тело, кроме овала лица и кистей рук, для мужчин — от пупка до колен включительно.
 испытание и наказание, которым подвергается человек после смерти до наступления Судного дня.
 — призыв к обязательной молитве.
 комплекс вероубеждений мусульман раскрывающий суть Имана.
 жертвоприношение одного или двух баранов, совершаемое при рождении ребёнка.
 единый и единственный достойный поклонения Бог, творец мира и господин Судного дня, пославший к людям своего посланника (расуль) Мухаммада.
 мечеть на Храмовой горе в Иерусалиме, третья святыня ислама.
 коренные жители Медины, которые обратились в ислам и стали сподвижниками пророка Мухаммеда. Вместе с мухаджирами составляли мусульманскую общину Медины.
 вечная, загробная жизнь состоящая из жизни в раю либо в аду.
 члены семьи и жёны пророка Мухаммеда, а также самоназвание шиитов.
 самоназвание суннитов.
 мельчайшая структурная единица Корана, иногда понимаемая как «стих».
 шиитский религиозный титул, дающий право выносить самостоятельные решения по правовым вопросам.

Б 
 божественное благословение, благодеяние, достаток.
 место пребывания человеческой души в период между физической смертью и днём воскрешения из мёртвых.
 фраза означающая «С именем Аллаха, милостивого, милосердного», с которой начинаются все суры Корана, кроме девятой.
 нововведения, которые были введены в исламскую религию после периода жизни пророка Мухаммада и его сподвижников.
 животное из потустороннего мира, на котором пророк Мухаммед совершил ночное путешествие (исра) из Мекки в Иерусалим.

В 
 божественное откровение, скрытый и быстрый способ передачи сообщений пророкам напрямую, или через ангелов.
 ритуальное омовение, являющееся обязательным условием для совершения намаза, тавафа, прикосновения к Корану, включающее в себя омовение лица, рук, головы и ног.

Г 
 войны, в которых лично участвовал пророк Мухаммед. Иногда выступает синонимом джихада.
 райские девы, которые будут супругами праведников в раю.
 акт полного очищения тела путём ритуального купания.

Д 
 призыв, приглашение в ислам, прозелитизм.
 обряд бросания камней в столбы символизирующие шайтана.
 состояние полового осквернения, которое наступает после половой близости или поллюции во сне.
 рай, райские сады, в которых будут пребывать праведники и верующие.
 ад, вечное местопребывание грешников и неверующих после смерти.
 доисламские времена, времена язычества.
 ангел, отвечающий за сообщение откровения Аллаха пророкам. Соответствует библейскому Архангелу Гавриилу.
 подушный налог, взимаемый со взрослых мужчин немусульман, живущих на территории мусульманского государства в обмен на освобождение от службы в армии.
 творения, созданные из огня и обладающие свободной волей. Джинны могут быть как мусульманами, так и неверующими (шайтаны, бесы).
 усердие в благих делах, приложение усилий в благих делах, борьба за веру.
 одна из 30-ти, приблизительно равных частей Корана.
 мечеть для совершения пятничной молитвы.

З 
 обязательная милостыня, налог, взимаемый раз в году с мусульман, владеющих определённым имуществом. Один из пяти столпов ислама.
 духовная практика, заключающаяся в многократном произнесении молитвенных формул, содержащей имя Аллаха.
 посещение могилы особо почитаемого мусульманского деятеля.

И 
 поклонение, под которым понимаются все явные и скрытые слова и деяния, которые угодны всевышнему Аллаху. К поклонению относятся намаз, пост, жертвоприношение, мольба, обет и т. п. В более широком смысле поклонением считается любое благодеяние, которое совершается ради Аллаха.
 имя джинна, который благодаря своему усердию достиг того, что был приближен Богом, и пребывал среди ангелов, но из-за своей гордости был низвергнут с небес.
 период (4 месяца и 10 дней) выжидания после развода или кончины мужа, в течение которого женщина не имеет права выйти замуж за другого мужчину.
 единогласное мнение большинства исламских учёных-правоведов.
 достижение высшей ступени знаний и получение права самостоятельно решать некоторые вопросы теологическо-правового характера.
 призыв на молитву, читаемый после азана и непосредственно перед молитвой.
 руководитель коллективной молитвы; Почётный титул крупнейших религиозных авторитетов, основателей мазхабов и т. д.; Глава мусульманской общины.
 убеждение включающее в себя веру в Аллаха, Ангелов, Священные Писания, пророков, в Судный день и Предопределение.
 в суфизме идеал совершенного человека, победившего в себе нафс и достигшего состояния хакика.
 особый вид сакрального знания о том, каким должен быть истинный мусульманин-монотеист, и о том, как достичь близости к Аллаху.
 цепочка рассказчиков передающих хадис от пророка Мухаммеда.
 отрицательное нравственно-этическое качество личности, проявляющееся как безрассудная трата чего бы то ни было: времени, денег, слов, подарков, душевных и физических сил и т. д.
 правила поведения в туалете (а также в ситуации, сопровождающей мочеиспускание и испражнение), предписанные мусульманину шариатом.
 вынесение религиозного постановления, опираясь на внутренний голос. Подобную практику допускали Абу Ханифа и его последователи, хотя абсолютное большинство мусульманских богословов отвергали её.
 уединение в мечети ради поклонения Всевышнему Аллаху, в течение которого мусульманин не имеет права без уважительной причины покидать мечеть и совершать половое сношение с женой.
 прием пищи после захода солнца во время поста.
 особое состояние духовной чистоты паломника, совершающего хадж. Для пребывания в нём требуется совершить полное омовение тела, облачиться в особые одеяния и соблюдаются правила ихрам.
 высокая степень веры, позволяющая человеку совершать дела искренне ради Аллаха так, как будто он видит Его. Ибо даже если он не видит Его, он знает, что Аллах видит его.

К 

 мусульманская святыня в виде кубической постройки во внутреннем дворе Заповедной Мечети в Мекке. В сторону Каабы мусульмане обращают своё лицо во время молитвы, а во время хаджа вокруг Каабы совершается обряд таваф.
 решение кади (судьи; см. Кадар и када); также выполнение обязательного предписания с опозданием.
 философско-теологическая дисциплина.
 одна из райских рек, дарованных пророку Мухаммеду.
 человек, неверующий в существование Единого Бога (Аллаха) и отрицающий посланническую миссию Мухаммеда.
 искупление за совершение греха.
 направление на Каабу в Мекке. Сторона, в которую мусульмане совершают свою молитву.
 свод откровений, произнесённых пророком Мухаммедом от имени Аллаха.
 Курбан-байрам () — праздник жертвоприношения и окончания хаджа, отмечаемый в 10 день месяца Зуль-хиджа в память жертвоприношения пророка Авраама.
 шесть авторитетных суннитских сборников хадисов, составленных аль-Бухари, Муслимом, Абу Давудом, ан-Насаи, ат-Тирмизи и имамом Ибн Маджа.

Л 
 одна из ночей месяца Рамадан.
 скрижаль, на которой записаны все прошедшие и будущие события в мире.

М 
 две последние суры Корана.
 религиозно-правовые школы в области мусульманского права.
действия, которые шариат признает нежелательным или порицаемым.
 ангел, разумное существо, обычно невидимое человеком, беспрекословно выполняющее все приказы Аллаха.
 стирка и чистка одежды и обуви, протирание кожаных носков.
 слова и действия пророка Мухаммеда, описанные в хадисе.
 провозвестник близкого конца света, последний преемник пророка Мухаммада, своего рода мессия.
 близкий родственник, за которого женщина не имеет права выходить замуж по причине их родства, но имеет право оставаться с ним наедине и отправляться в путешествие.
в шариате, часть дозволенных действий, совершение которых не предписывается, но и не запрещается.
 комбинации букв, с которых начинаются 29 сур Корана.
 участник джихада, а также любой мусульманин, чья борьба укладывается в причинные рамки одного из определений джихада.
 чудо, выходящее за пределы человеческих возможностей и служащее доказательством истинности пророческой миссии.
 событие произошедшее с пророком Мухаммедом, во время которого он был перенесён из Мекки в Иерусалим, а затем вознесён на небеса.
 обновитель веры. Согласно хадису пророка Мухаммеда каждые сто лет среди мусульман будут появляться люди, которые будут обновлять ислам.
 учёный, достигший уровня иджтихада.
 человек, усердно выполняющий свои религиозные обязанности, старающийся не совершать грехов, и, вершащий праведные поступки.
 люди, языком говорящие что уверовали, в то время как в сердце у них остается неверие.
 желательные действия, за которые человек получает вознограждение(саваб).
 сборник написанных и собранных в одном месте листов в виде книги, будь то Коран или другая книга.
 временный брак, который был распространён среди арабов до появления ислама и разрешен в первые годы ислама, но впоследствии запрещен. На сегодняшний день разрешён у шиитов.
 неясные, трудно понимаемые аяты Корана, которые притягивают особое внимание комментаторов.
 арабский проповедник единобожия и исламский пророк.
 коранические аяты, содержащие ясные и неаннулированные религиозные предписания.
 толкователь (комментатор) Корана, автор тафсира.
 учёный-знаток шариата, дающий разъяснение его основных положений и принимающий решения по спорным вопросам в форме особого заключения, основываясь на принципах шариата и прецедентах.
 учёный, глубоко изучивший науку о хадисах.
 переселенцы в Медины из Мекку под предводительством пророка Мухаммеда. Переселенцы, беженцы в странах ислама, люди совершающие хиджру.

Н 
 нечистоты, к которым относятся моча, кал, рвота, мертвечина, свинина и т. д.
 Нама́з (), Саля́т () — ритуальная молитва.
 необязательные обряды для поклонения Аллаху, которые желательно совершать, даже если имеются несовершенные обязательные намазы.
 животные страсти, сущность человека, его «Я».
 сумма, при наличии которой человек обязан выплачивать закят.
 осознанное совершение какого-либо действия или отказ от его совершения с чётким осознанием цели и смысла действия либо воздержания от него.

Р 
 исламский пророк, которому было дано новое Писание и принесший новый закон.
 одна из версий хадиса идущая от разных передатчиков.

С 
 семикратное прохождение определённым образом расстояния между холмами Сафа и Марва.
 фраза Салла-ллаху аляйхи ва салам, которую мусульмане произносят после упоминания имени пророка Мухаммада.
 праведные предшественники, жившие в первые 300 лет после Хиджры. Поколения жившие с третьего века по наши дни называются халяфами.
 сподвижники пророка Мухаммеда, видевшие его.
 щетка для чистки зубов, сделанная из веток и корней дерева арак (Salvadora persica), при разжёвывании которых волокна разделяются и превращаются в кисточку.
 священное предание, содержащее хадисы пророка Мухаммеда. Желательное действие.
 предрассветный приём пищи во время поста.
 очень тонкий мост, который расположен над огненной преисподней.
 колдовство и магия, один из больших грехов.
 одна из 114 глав Корана.

Т 
 мусульманин, живший во времена пророка Мухаммеда, но не видевший его лично, либо тот, кто видел и общался со сподвижниками пророка Мухаммеда.
 ученики табиинов, которые никогда не видели сподвижников пророка Мухаммеда.
 способ приблизиться к Аллаху посредством другого человека, Прекрасными именами Аллаха или хорошими поступками.
 ритуальный обход против часовой стрелки вокруг Каабы и Хиджр Исмаила во время хаджа.
 придание Аллаху тела, антропоморфизм.
 слова поминания Аллаха, означающие «Аллах величайший».
 молитва повторяемая многократно паломниками во время всего хаджа, пока паломник находится в состоянии ихрама.
 следование делу авторитета.
 обвинение в неверии (куфре).
 отрицание применимости к Аллаху каких бы то ни было характеристик (аусаф) и определений (худуд) ввиду отсутствия среди творений Аллаха чего-либо, что было бы подобно ему.
 слова поминания Аллаха, означающие «Свят Аллах».
 наука толкования и комментирования аятов Корана
 ритуальное очищение, включающее в себя малое омовение (вуду) и ритуальное купание (гусль)
 очищение песком или специальным камнем, совершаемое в особых случаях вместо омовения водой.

У 
 один из четырёх основных разделов исламского права (фикха), в котором рассматриваются проблемы наказания за нарушения шариата.
 Ураза ( — пост) — пост, предписанный в месяце Рамадан.
 Ураза-байрам () — праздник разговения, отмечаемый в честь окончания поста в месяц Рамадан.
 совокупность пяти основных положений исламского вероучения.

Ф 
 учёный в области мусульманского права.
 решение муфтия о соответствии того или иного действия, явления Корану и Шариату.
 исламское право, юриспруденция.
 первозданное естество человека; идея человека; человек в его наилучших возможностях.

Х 
 рассказ, содержащий слова пророка Мухаммеда или описывающий его жизнь и деяния, переданный через цепочку учёных-мухаддисов (иснад).
 один из пяти столпов ислама, связанный с посещением Мекки (Масджид аль-Харам) и её окрестностей (гора Арафат, долины Муздалифа и Мина) в определённое время.
 дозволенные поступки в шариате.
 религия пророка Ибрахима, которую исповедовал пророк Мухаммед до начала пророческой миссии.
в шариате — запретные действия.
 знающий наизусть весь Коран. Учёный-мухаддис, знающий наизусть более 100 000 хадисов.
 вынужденное переселение мусульман из Мекки в Медину в 622 г. Это явилось новой вехой в истории ислама, поэтому мусульманское летосчисление начинается со дня переселения пророка Мухаммеда (15—16 июля 622 года).
 одна из 60-ти частей Корана, половина джуза.
 обязательный налог у шиитов, составляющий одну пятую от годового дохода.

Ш 
 
 злой дух.
 совокупность правовых, морально-этических и религиозных норм ислама, охватывающая значительную часть жизни мусульманина и провозглашаемая в исламе как «вечное и неизменное» Божественное установление; одна из конфессиональных форм религиозного права.
 заступничество, которое будет разрешено Аллахом сделать в день Страшного суда пророкам во главе с Мухаммадом за всех грешников-мусульман для того, чтобы они были избавлены от адских мук и вошли в рай.
 свидетельство Единобожия и посланнической миссии пророка Мухаммеда.
 мусульманин, павший за веру, мученик.
 придание Аллаху товарищей (равных) или поклонение чему-либо помимо Аллаха.



Краткий словарь арабских слов и выражений

Ссылки 

 
 
 Словарь Askimam.ru
 Словарь суфийских терминов

 
Религиозные глоссарии